Надарая — грузинская фамилия.

Известные носители
 Надарая, Сардион Николаевич (1903—1982) — сотрудник органов государственной безопасности.
 Надарая, Михаил Исидорович (1910 — ?) — лишённый звания Героя Социалистического Труда.